Павутиння Шарлотти ():

 Павутиння Шарлотти — дитяча книга Едвіна Брукса Вайта, 1952 рік.
 Павутиння Шарлотти (мультфільм 1973) — мальований мультфільм, США, 1973 рік. Режисер — Чарльз А. Ніколс, Івао Такамото.
 Павутиння Шарлотти 2: Велика пригода Вілбура () — мультфільм, США, 2003 рік.
 Павутиння Шарлотти (мультфільм 2006) — сімейна кінокомедія, США — Німеччина, 2006 рік. Режисер — Гарі Вінік.